Мері Джо Фернандес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Наталі Тозья.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Кончіту Мартінес з рахунком 7–6 (7–5), 7–6 (7–5).

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дев'ять сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Кончіта Мартінес (фінал)
 n/a
  Кіміко Дате (півфінал)
  Чанда Рубін (чвертьфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (3-тє коло)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Зіна Гаррісон-Джексон (1-ше коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 State Farm Evert Cup 1996 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд